Tracktor Bowling — российская рок-группа, играющая в стиле ню-метал. Образовалась в 1996 году, однако первый полноценный альбом вышел только через шесть лет — в 2002 году. С тех пор группа выпустила шесть номерных альбомов, один Live-альбом, а также несколько синглов.

История 
Tracktor Bowling был образован осенью 1996 года в Москве.Первым вокалистом группы являлся Дмитрий Петров .  Первый концерт музыкантов прошёл 29 сентября того же года в одном из столичных рок-клубов. В 1999 году группа начала принимать участие на нескольких музыкальных фестивалях, в том числе и во Дворце культуры им. Горбунова.

С вокалистом Андреем Мельниковым в 1999 году группа записала демо-пластинку «Мутация» с восемью треками. Однако, вскоре тот решает покинуть группу. В 2000 году вышла вторая демо-запись, но уже с вокалом Людмилы Дёминой, присоединившейся к группе в 1999 году и получившая название «Мутация 2(000)». Пластинка содержала пять композиций. Запись и сама группа быстро получили определённую известность среди людей, интересующихся российской тяжёлой музыкой (по опросам «Учитесь плавать» Tracktor Bowling вошла в тройку лидеров российской метал-сцены, опередив таких исполнителей как Zdob și Zdub и Tequilajazzz; при этом группа к тому моменту не имела ни одного полноценного альбома).

Дебютная пластинка «Напролом» была презентована 12 мая 2002 года в известном московском клубе «Точка». На песню SCTP2k группа выпускает свой первый видеоклип.

2003 год ознаменовался для коллектива участием в фестивале «Пятница 13».

В 2004 году в группе происходит смена вокалистки — место Милы (Людмилы Дёминой), не желающей больше заниматься музыкой, занимает Лу, участвовавшая до этого в группе «Сфера Влияния». Вместе с ней в 2005 году выпускается второй альбом «Черта». Тогда же группа отправляется в концертный тур «The Edge Tour 2005» и принимает участие в крупнейших рок-фестивалях России — «Нашествие» и «Крылья».

В 2006 году «Трактор» выпускает третий студийный альбом «Шаги по стеклу», а через год — двойной акустический альбом «Полгода до весны…» и концертный CD «VOL.1». В начале 2008 года вышел сингл «Время», вошедший в саундтрек к российскому кинофильму «Нирвана», затем в этом же году группа выпустила сингл «Поколение Рок».

17 сентября 2008 года из-за разногласий в творческом плане группу покидает гитарист Денис «Дэн» Хромых. Место гитариста вскоре занял Андрей «Мульт» Селезнев.

24 сентября 2009 года состоялся интернет-релиз нового макси-сингла «Ни шагу назад», в который вошли 3 новых композиции. Только за первый день нахождения релиза на сайте он был скачан более двух тысяч раз. Сингл получил широкий резонанс и хорошие отзывы не только со стороны поклонников группы, но и в среде различных любителей тяжёлой музыки. В следующем году вышел очередной одноимённый альбом группы.

В 2012 году группа ушла в творческий отпуск, Лу и Вит занялись коллективом Louna.

В 2013 году группа выступала только один раз — на фестивале KUBANA.

В 2014 году было 2 эксклюзивных выступления группы на фестивале Back to Zero, которые прошли 15 марта в Москве, и 22 марта в Санкт-Петербурге. После этих выступлений уходит барабанщик Профф в хип-хоп команду Anacondaz (сотрудничавшую с ним с конца 2013).

В июне 2014 года стало известно, что группа выходит из творческого отпуска и работает над новым материалом с новым барабанщиком Степаном Четвериковым.

В июне 2015 возобновляются выступления на фестивалях. 17 июня состоялась премьера песни «Наш 2006-й», а 13 июля — «Натрон».

21 сентября 2015 года на лейбле Soyuz Music состоялся релиз нового альбома группы «Бесконечность». В течение 3-х месяцев прошел тур в поддержку альбома.

В сентябре 2016 года коллектив отмечает своё 20-летие. В связи с этим группа выпускает сборник лучших песен, получивший символическое название 20:16. В сборник вошло 16 песен, большинство из которых были специально перезаписаны, а также бонус-трек «Крыса», в записи которого принял участие один из первых вокалистов группы Андрей «Чегевара» Мельников.
Помимо сборника вышла книга о группе под названием «Обречённые», автор Владимир Еркович. На примере группы Tracktor Bowling книга повествует о становлении альтернативной андерграундной сцены в России.

20 июня 2017 года на официальных страницах в социальных сетях было объявлено, что группа завершает свой творческий путь и анонсирует последний концерт, получивший название «Эпилог». Концерт состоялся 1 сентября 2017 года в московском клубе GlavClub.

В настоящее время Лу и Мульт при поддержке виолончелистки Ирины Rishafox Львовой периодически выступают с акустическими концертами, на которых играют много классических песен "тракторов".

Награды и достижения 
 2001 — Лучшая российская концертная группа 2000 года (по опросу, проводимому «Учитесь Плавать»)
 2003 — Финалист в списке лучших российских групп (по версии MAMA — Moscow Alternative Music Awards)
 2006 — Лучшая альтернативная группа 2005—2006 года — Российская Альтернативная Музыкальная Премия (RAMP)
 2007 — Финалист премии «ZD Awards» газеты «Московский Комсомолец» в номинации «Альтернатива»
 2008 — Лучший саундтрек 2008 года (к фильму «Нирвана») — Рок Альтернативная Музыкальная Премия (RAMP)
 2009 — Лучшая группа 2008—2009 года — Moscow Alternative Music Awards (MAMA)

Состав

Последний состав 
 Лусинэ «Лу» Геворкян — вокал, клавишные
 Александр «Кондрат» Кондратьев — гитара
 Андрей «Мульт» Селезнёв (ранее Понасуткин) — гитара, бэк-вокал
 Виталий «Вит» Демиденко — бас-гитара, бэк-вокал
 Степан Четвериков — ударные

Технический персонал 
 Антон «Мегагерц» Дьяченко — менеджмент и организация концертов
 Ксения Зацепина — PR, пресс-служба
 Андрей Медведев — тур-менеджер
 Николай Вощилов — звукорежиссёр
 Нур Кудяков — роуди (техник)

Бывшие участники 
 Алексей «Профф» Назарчук — ударные (2003—2014)
 Денис «Дэн» Хромых — гитара, бэк-вокал (2001—2008)
 Константин «Кларк» Ковров — барабаны (1996—2003)
 Людмила «Мила» Пешкова (ранее Дёмина) — вокал (1999—2004)
 Афанасий «Грек» Банасиос — гитара (1996—2001)
 Андрей «Че Гевара» Мельников — вокал (1997—1999)
 Леонид Голубев — бас-гитара (1996—1998)
 Дмитрий Петров — вокал (1996—1997)

Дискография

Демозаписи 
 1997 — Alternative Invasion Vol.1
 1999 — Мутация
 2000 — Мутация 2 [000]

Альбомы 
 2002 — Напролом (CD, Kraft Music)
 2005 — Черта (CD, Moroz Records) RS Russia 
 2006 — Шаги по стеклу (CD, Moroz Records)
 2007 — Полгода До Весны… (2CD Album+Live, A-One Records)
 2010 — Tracktor Bowling (2CD Album+Single, Souyz Music)
 2015 — Бесконечность (CD, Souyz Music)
 2016 — 20:16 (Compilation) (CD, Souyz Music)

Синглы 
 2005 — It’s Time To…
 2008 — Время (A-One Records)
 2008 — Поколение Рок
 2009 — Ни шагу назад
 2015 — Наш 2006-й
 2015 — Натрон

Концертные записи 
 2007 — VOL.1 (Live) (CD Live, Moroz Records)

DVD 
 2006 — Два шага до… и год после (Moroz Records)

Видеография 
 2005 — «Черта»
 2006 — «Шаги по стеклу»
 2007 — «Твоя»
 2008 — «Outside»
 2008 — «Время»
 2010 — «Мы»
 2010 — «Шрамы»
 2011 — «Ничья»
 2016 — «Смерти нет»

Примечания

Литература 
 

Интервью
 Интервью журналу Ровесник, 2011 год, стр. 16 // «Tracktor Bowling — 15 лет в пути!»
 Интервью журналу Dark City № 55, 2010 год, стр. 32
 Интервью на сайте журнала Icon

Рецензии
 Рецензия на сингл «Время» в журнале Rockcor № 76, 2008 год

Ссылки 
 Официальный сайт группы
  (более 70 000 слушателей)
 Блог группы на A1TV.RU
 
 Коммьюнити группы в LiveJournal
 
 Тексты песен группы
 Подробная биография Tracktor Bowling на Hazzen

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2017 году
Музыкальные коллективы Москвы
Группы альтернативного метала России
Рок-группы с женским вокалом